Inex steht für:

 einen Zyklus in der Abfolge von Sonnen- und Mondfinsternissen, siehe Inexzyklus
 kurz für die Band In Extremo
 INEX als Abkürzung für Prinzip von Inklusion und Exklusion
 VEB Industrieanlagen-Export,